Der Ausdruck Schwarzfüße bezeichnet: 

 eine Gruppe von Ethnien der Algonkin in Nordamerika, siehe Blackfoot (Nitsitapii)
 Blackfoot (Sprache), die Sprache der Nitsitapii, eine Algonkin-Sprache
 die Ethnie der Siksika in Kanada, die zu den Nitsitapii gehört
 eine Untergruppe der Lakota in Nordamerika, siehe Sihasapa
 Blackfoot (Band), eine Rockband
 Blackfoot (Idaho), eine Stadt in den USA
 die französischstämmigen Siedler in Französisch-Nordafrika bis zur Unabhängigkeit Algeriens, die Pieds-noirs